Аделхайд фон Вианден може да се отнася за:

 Аделхайд фон Вианден (1207) – графиня от Вианден и чрез женитба графиня на Молбах
 Аделхайд фон Вианден (1376) – графиня на Насау-Диленбург